The Little Princess (1917), een stomme film met Mary Pickford onder regie van Marshall Neilan
The Little Princess (1939), een remake van de 1917-versie met Shirley Temple onder regie van Walter Lang